Diamantina kan syfta på följande:

 Moenkhausia diamantina, en fiskart
 Diamantina Health Care Museum, ett museum i Brisbane

Geografi

Australien 

 Diamantina Shire, administrativt område, Queensland, 
 Diamantina River, flod, Queensland

Brasilien 

 Diamantina, kommun, Minas Gerais, 
 Chapada Diamantina, högland, Bahia,

Filippinerna 

 Diamantina, Filippinerna, ort, Cagayandalen, Province of Isabela, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Filippinernaförgreningar